Van Suchtelen:
 Van Suchtelen (geslacht)
 Graaf Jan Pieter van Suchtelen (1751-1836), generaal en diplomaat
 Arnold Jan Bernard van Suchtelen (1770-1849), bestuurder, burgemeester, lid van de Tweede Kamer
 Graaf Paul van Suchtelen (1788-1833), generaal
 Herman François Hesselink van Suchtelen (1852-1934), politicus
 Jonkheer Nico van Suchtelen (1878-1949), schrijver, dichter, vertaler en uitgever

Van Suchtelen van de Haare
 Jonkheer Anthoon Hendrik Pieter Carel van Suchtelen van de Haare (1799-1887), officier, burgemeester, Ridder Militaire Willems-Orde